Pomabamba (stad), een stad in Peru
Pomabamba (provincie), een provincie van Peru
Pomabamba (district), een district van Peru